Samuel Tribolet ist der Name folgender Personen:

* Samuel Tribolet (Politiker) (1616–1673), Schweizer Politiker, bernischer Magistrat
 Samuel Tribolet (Mediziner) (1771–1823), Schweizer Mediziner, Stadtarzt von Bern
 Samuel Tribolet (Staatssekretär), Staatssekretär der Helvetischen Republik